De Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg speelt sinds 1999 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt VfL Wolfsburg

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

VfL Wolfsburg
Wolfsburg